

Patronymes 

 Jean Vauquelin de La Fresnaye (1536-1607), un poète français ;
 Frédéric de La Fresnaye, ou de Lafresnaye (1783-1861), collectionneur et ornithologue français ;
 Victor Thibout de la Fresnaye (1805-1861), médecin français ;
 Roger de La Fresnaye (1885-1925), peintre cubiste français.

Toponymes

Communes 
 La Fresnaye-au-Sauvage, commune française de l'Orne ;
 La Fresnaye-sur-Chédouet, commune française de la Sarthe, chef-lieu du canton de La Fresnaye-sur-Chédouet ;

Monuments et voies 
 Château de la Fresnaye, situé sur la commune de Falaise, dans le département français du Calvados ;
 Château de la Fresnaye, situé dans la commune de la Puisaye, dans le département français d'Eure-et-Loir ;
 Villa La Fresnaye, voie du  de Paris ;
 Manoir de la Fresnaye, situé à Saint-Aubin-de-Luigné, dans le Maine-et-Loire ;
 Manoir de la Fresnaye, situé dans la commune de Saint-Germain-de-la-Coudre.

Voir aussi 
 
 Fresnaye

La Fresnaye
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France